Мадридский протокол 1885 года — соглашение между Великобританией, Германией и Испанией о признании суверенитета Испании над архипелагом Сулу, предполагающее ограничить влияние Испании в этом регионе. В соответствии с соглашением Испания отказывается от всех территориальных претензий на Калимантан.

Другой важной целью соглашения была гарантия торговли без каких-либо ограничений между сторонами соглашения в пределах Архипелага и Северного Борнео.

Источники 
 Leigh R. Wright. Historical Notes on the North Borneo Dispute. The Journal of Asian Studies, Vol. 25, No. 3 (May, 1966), pp. 471—484.
 Leigh R. Wright. The Origins of British Borneo. Modern Asian Studies, Vol. 10, No. 1 (1976), pp. 149—154
 Leigh R. Wright. The Anglo-Spanish-German Treaty of 1885: A Step in the Development of British Hegemony in North Borneo. Australian Journal of Politics & History 18 (1) , 62—75

Ссылки 
 British North Borneo, 1885 Sabah Law

История Филиппин
Международные договоры Великобритании
Международные договоры Германской империи
Международные договоры Испании
Международные договоры XIX века
1885 год в праве
Международные договоры о территориальных изменениях
Договоры по алфавиту
Изменение территории Испании
История Мадрида